Боківська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:
 Боківська сільська рада — Кіровоградська область, Долинський район
 Боківська сільська рада — Одеська область, Любашівський район
 Боківська сільська рада — Тернопільська область, Підгаєцький район